Склад збірної Польщі на чемпіонаті світу 2002 

Докладніше...Польща
Польща 2002